Brun von Verden ist der Name folgender Personen:

* Brun I. von Verden (auch Bruno; † 976), Bischof von Verden
 Brun II. von Verden (auch Bruno; † 1049), Bischof von Verden